Das Brisbane International 2014 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Brisbane.
Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Das Turnier fand vom 27. Dezember 2013 bis zum 5. Januar 2014 parallel zu den Turnieren in Shenzhen und Auckland statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Serena Williams und im Doppel die Paarung Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Brisbane International 2014 fand vom 27. bis zum 29. Dezember 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Brisbane